Pengadegan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pengadegan, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Pengadegan, administrativ by, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar